Шаншере:

 Шаншере — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Шаншере — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.